«Человек ли он?!» — повесть грузинского писателя Ильи Чавчавадзе, написанная в конце 1850-х — начале 1860-х гг. и рассказывающая о дворянине, чья жизнь полностью подчинена лени и чревоугодию. Одно из классических произведений грузинской реалистической литературы XIX века. Экранизирована в 1979 году. На русском языке известна в переводах Е. Гогоберидзе («И это человек?») и М. Бирюковой («Человек ли он?!»).

Создание 
Повесть впервые опубликована в журнале «Грузинский вестник», №№4—6 за 1863 год, под псевдонимом «М. Джимшеридзе». В 1869 году повесть публикуется отдельной книгой в Санкт-Петербурге в типографии Петербургской Академии наук.

В 1876 году Марий Броссе переводит повесть на французский язык, в 1891 году Тигран Фирумян переводит её на армянский язык (издан в 1898 году), в 1896 и 1897 годах в газете «Новое обозрение» публикуются отрывки из повести в русском переводе.

В 1892 году повесть вошла во второй том четырёхтомного собрания произведений Ильи Чавчавадзе.

Сюжет 
Эпиграфом к повести служит пословица «Друга брани в лицо, недруга за спиной».

Главные герои повести — князь Луарсаб Таткаридзе и его жена Дареджан, люди средних лет, оба полного сложения. Вначале описывается типичный день семейной пары и их жилище. Князь любит поздно вставать и подолгу лежать или спать днём; значительная часть его времени посвящена обсуждению меню и собственно приёму пищи. За хозяйством он не следит, не считая того, что время от времени покрикивает на своих крепостных. Строения в его усадьбе стоят вкривь и вкось, дом захламлён. Учения и умственной деятельности Луарсаб не признаёт, считая это лишней тратой времени, при этом он считает себя человеком, живущим праведно и не совершающим никаких серьёзных грехов. Дареджан чуть более активна и считает своим долгом присматривать за дворней, раздавая всем слугам подзатыльники и подгоняя их. Луарсаб и Дареджан нередко спорят, так как каждый хочет, чтобы именно его мнение оказалось решающим. По вечерам к ним иногда заходит Елисабет, жена брата Луарсаба, и рассказывает князю и княгине последние сплетни.

Далее рассказывается об истории женитьбы Луарсаба и Дареджан, которые живут вместе уже двадцать лет. В своё время Луарсаб решил жениться на дочери князя Мосэ Гдзеладзе, которую, впрочем, никогда не видел. Однако сам князь, а также нанятая им сваха обманули Луарсаба: брату Давиду, приехавшему к Гдзвеладзе, показали красивую девушку, которая не была дочерью князя. Во время венчания Давид, увидев подмену (Дареджан красотой не отличалась), пытался было устроить скандал, но был подкуплен князем. Обещанной крупной суммы в качестве приданого Гдзвеладзе Лурасабу также не дал. Тем не менее, за годы совместной жизни Луарсаб и Дареджан притерпелись друг к другу. Однако детей у них не было, хотя даже когда обоим исполнилось по сорок лет, они продолжали надеяться. Желание иметь наследника подстёгивалось со стороны Луарсаба ещё и тем, что его брат Давид, с которым он после свадьбы рассорился, намекал на то, что приберёт усадьбу Луарсаба к своим рукам. Луарсаб и Дареджан не раз обращались к гадальщицам и ездили в Телети поклониться иконе Богоматери, но ребёнок у них так и не появился. В результате Дареджан умерла от снадобий, которыми её потчевала старуха-знахарка. Через несколько лет от переедания форелями умер и Луарсаб — «так, как многие помирают между нами, ничего не прибавивши миру своею жизнью и ничего не отнявши смертью».

В предисловии и последней главе повести автор подчёркивает, что он пишет «не о частном лице, а о пороке всеобщем, общественном». Он говорит о том, что над его историей можно и смеяться, и плакать, но что сам он надеется, что в читателе «пробьются крылья желания сделаться лучше».

Оценки 
Саргис Цаишвили пишет о том, что в повести «Человек ли он?!» «с особой силой блеснул» многогранный художественный дар писателя. В этой повести «дана поистине эпическая картина жизни, характеры раскрываются уже с психологической глубиной как в социальном, так и в нравственном плане». Произведение показывает в гротескной форме, «до какого предела может опуститься сын человеческий… когда он существует бездумно, когда он бездеятелен и подчиняет дух плоти». Британский специалист по грузинской литературе Дональд Рейфилд, говоря о Чавчавадзе, отмечает, что тот сочетал «политику воскресения грузинского самосозания с собственной литературной гениальностью», а повесть «Человек ли он?!» указывает в качестве примера того, что «грузинская художественная проза… стала не только назидательной, но и достаточно хорошо написанной, чтобы отвлекать читателей от русского реализма, вдохновлявшего новых грузинских писателей».

В советском литературоведении повесть Чавчавадзе рассматривалась как «основополагающее произведение грузинского критического реализма», в качестве одной из главных тем произведения отмечалось «сильнейшее отрицание института крепостного права». По мнению С. Г. Исакова, «в своей лучшей повести» Чавчавадзе изображает «паразитическую жизнь помещиков, лишённую каких-либо духовных интересов»: супружеская чета Таткаридзе — «типичное порождение крепостнической действительности, свидетельство того, что крепостное право уродует и самих помещиков».

Повесть «Человек ли он?!» нередко сравнивают с ранней повестью Николая Васильевича Гоголя «Старосветские помещики» (1835). Так, Ирина Багратион-Мухранели пишет о том, что «в обоих произведениях читатель знакомится с супружескими парами, бездетными, престарелыми, находящимися в конце жизненного пути. Содержание их жизни чрезвычайно неразнообразно — они заботятся о том, что будет составлять их ближайшая трапеза». В обеих повестях «почти ничего не происходит, не только фабула, но и сюжет не развивается» и нет «психологии героев — внутренних монологов, „диалектики души“. Есть описание обыденной жизни». Ираклий Андроников отмечает, что «тут сходство скорее внешнее, ибо с безобидными старичками из гоголевского „Миргорода“, с лирическим тоном гоголевского повествования произведение Ильи Чавчавадзе имеет весьма мало общего». По его мнению, «праздные, невежественные, тупые, дошедшие в своем обжорстве до состояния животных, эти существа являют собою злейшую карикатуру на человечество. И если уж говорить о сходстве с Гоголем, то надо вспомнить „Мёртвые души“. Но еще ближе эта вещь к сатире зрелого Щедрина».

Адаптации 
В 1979 году режиссёрами Семёном Долидзе и Кети Долидзе на киностудии «Грузия-фильм» был снят художественный фильм «Человек ли он?».

Персонаж Луарсаб Таткаридзе и его жена Дареджан появляются в качестве одних из главных героев в фильме-притче Годердзи Чохели «Прикованные рыцари» 1999 года.

Спектакли по повести неоднократно ставились в грузинских театрах.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Текст повести 
 Текст повести (пер. Е. Гогоберидзе) в сборнике Ильи Чавчавадзе «Повести и рассказы» 1937 года
 Сцены из спектакля по повести на пластинке фирмы «Мелодия» 
 Сцены из спектакля по повести на пластинке фирмы «Мелодия» 

Произведения Ильи Чавчавадзе
Повести 1863 года
Сатирические повести
Литературные произведения Грузии
Книги о Грузии